Deux navires de la Royal Australian Navy ont été baptisés HMAS Kanimbla, au nom de la vallée de Kanimbla près de Blackheath dans les Montagnes bleues (Nouvelle-Galles du Sud) :
 le , un paquebot transformé en croiseur auxiliaire et embarcation de débarquement, servi pour la Royal Navy et Royal Australian Navy de 1939 à 1949 ;
 le , un navire de transport amphibie acheté aux États-Unis en 1994.

Notes et références 

Kanimbla